Andronico Comneno – figlio porfirogenito di Giovanni II Comneno
Andronico I Comneno – personaggio storico dell'impero bizantino
Andronico II Comneno – vedere Andronico II di Trebisonda
Andronico III Comneno – vedere Andronico III di Trebisonda